Либер может означать:

 Либер (мифология), в римской мифологии бог, отождествлявшийся с Дионисом.

Фамилия 
 Либер, Александр Витальевич (род. 1974) — российский математик и программист, участник и многократный победитель интеллектуальных игр.
 Либер, Альберт Николаевич (1935—2017) — советский футболист, нападающий.
 Либер, Джеффри (род. 1969) — американский теле- и киносценарист.
 Либер, Ларри (род. 1931) — американский сценарист и художник комиксов.
 Либер, Мари-Анн (1782—1865) — бельгийская учёная-ботаник и миколог.
 Либер, Михаил Исаакович (1880—1937) — революционер, один из лидеров меньшевиков.
 Либер, Стэнли Мартин (известный под псевдонимом Стэн Ли; 1922—2018) — известный американский писатель, актёр, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор.
 Либер, Рене (1934—2006) — французский боксёр.
 Либер, Элли (род. 1932) — австрийская саночница, чемпионка мира и Европы.
 Либер, Эрнест (1838—1902) — немецкий юрист и политик.

Псевдоним 
 Либер — польский рэпер и автор текстов.

См. также